Медвидь — фамилия. Известные носители:
 Медвидь, Вячеслав Иосифович (род. 1965) — советский и украинский футболист.
 Медвидь, Габор (род. 1957) — венгерский кинооператор.
 Медвидь, Любомир Мирославович (род. 1941) — советский и украинский художник.
 Медвидь, Пётр Иванович (1939—2022) — украинский писатель и журналист.
 Медвидь, Фёдор Йожефович (1943—1997) — советский футболист и украинский тренер.